Dernier Recours (Last Man Standing), film américain de Walter Hill, avec Bruce Willis sorti en 1996 ;
 Dernier Recours (In Justice), série télévisée américaine diffusée depuis 2006 ;
 Dernier Recours, épisode de la série télévisée Stargate Atlantis.
 Deniers Recours, titre québécois du film américain L'Enjeu () de Barbet Schroeder et sorti en 1998.